Raubtier () — шведская индастриал-метал-группа из города Хапаранда, который находится в северной Швеции, у финской границы. Название они получили из-за фильма «Хищник», который на немецком языке известен как «Das Raubtier».

История группы 
Группа была основана в 2008 году.

25 марта 2009 года шведы выпустили свой первый альбом под названием «Det Finns Bara Krig», что переводится со шведского как «Есть Только Война». Один из треков этого альбома, «Kamphund», стал хитом на шведской радиостанции.

22 сентября 2010 года Raubtier выпустили свой второй альбом под названием «Skriet från Vildmarken».

С 3 по 11 декабря 2010 года Raubtier выступил в знак поддержки «World War Tour» Sabaton (Sabaton — вручение Гремми (Grammis) метал-группам в Швеции, на тему исторических войн), турне проводится в различных скандинавских странах каждый год.

25 апреля 2012 года вышел третий альбом — «Från Norrland Till Helvetets Port». В 2012 году группа выступала вместе с Sabaton в туре по Швеции в рамках тура Swedish Empire.

5 февраля 2014 года вышел четвертый альбом группы — «Pansargryning»

В феврале 2016 года вышел пятый альбом «Bärsärkagång»

В сентябре 2019 года вышел шестой альбом «Överlevare»

Состав группы 
 Пер Хулкофф — вокал, гитара, клавишные, программирование;
 Йонас Кьелгрен — бас-гитара, бэк-вокал;
 Маттиас Линд — ударные, перкуссия.

Бывшие участники 
 Вайлон — бас-гитара;
 Хусни Мэрсар — бас-гитара;
 Тоббе Энглунд — бас-гитара;
 Густав Йорге — бас-гитара.

Сессионные музыканты 
 Йоаким Броден — вокал (во время концертов в Швеции в 2012 году).
 Сноуи Шоу — перкуссия, вокал (во время концертов в Швеции в 2012 году)

Дискография

Det finns bara krig (2009)

Skriet Fran Vildmarken (2010)

Från Norrland Till Helvetets Port (2012)

Pansargryning (2014) 

Bärsärkagång (2016)

Синглы 
 Kamphund
 Achtung panzer
 Världsherravälde
 Lebensgefahr
 K3
 Låt napalmen regna
 Sveriges elit
 Besten i mig
 Den sista kulan
 Bothniablod
 Kommando X

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Индастриал-метал-группы Швеции